Нуева Ривера има више значења:

 Нуева Ривера (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Ривера (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику